Die National League Championship Series 2018 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 12. und 20. Oktober 2018 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2018 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2018 zu ermitteln. Es handelte sich um eine Best-of-Seven Serie.

Die Paarung lautete:
 (1) Milwaukee Brewers (Central Division Champion, 96–67) gegen (2) Los Angeles Dodgers (West Division Champion, 92–71)

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLWC 2018, ALDS 2018, NLDS 2018, ALCS 2018, World Series 2018

Die Postseason 2018 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
12. Oktober 2018, 19:09 PDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 2 
13. Oktober 2018, 15:09 PDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 3 
15. Oktober 2018, 16:39 CDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
16. Oktober 2018, 18:09 CDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
17. Oktober 2018, 11:05 EDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 6 
19. Oktober 2018, 14:39 EDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Spiel 7 
20. Oktober 2018, 20:09 EDT im Miller Park in Milwaukee, Wisconsin

Einzelnachweise

Weblinks 
 2018 Postseason | MLB.com

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in Milwaukee
Sportveranstaltung in Los Angeles
Los Angeles Dodgers
Milwaukee Brewers
Baseballwettbewerb